Nave steht für:

 Nave (Fluss), Nebenfluss der Clarence in Frankreich
 Nave (Lombardei), Gemeinde in der Region Lombardei, Italien
 Nave (Alabama), Ort in den Vereinigten Staaten
 Nave (Sabugal), Gemeinde in Portugal
 Nave de Haver, Gemeinde in Portugal
 Nave Island, Insel in Schottland
 Nave San Rocco, eine Fraktion der Gemeinde Terre d’Adige im Trentino in der autonomen Region Trentino-Südtirol

Nave ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandro Della Nave (* 1998), uruguayischer Fußballspieler
 Dan Nave (* 1960), israelischer Politiker (Likud-Block)
 Johann Nave (1831–1864), mährischer Botaniker
 Klaus-Armin Nave (* 1958), deutscher Molekular- und Neurobiologe
 Maurizio Della Nave (* 1956), italienischer Grafikdesigner
 Pnina Navè-Levinson (1921–1998), israelische Judaistin und Autorin 
 Rosemarie Nave-Herz (* 1935), deutsche Soziologin

Siehe auch:
 Naves